Bärwalde kan syfta på:

 Bärwalde in der Neumark – det tyska namnet för en stad i västra delen av Västpommerns vojvodskap i Polen, se Mieszkowice
 Bärwalde in Pommern – det tyska namnet för en stad en småstad i norra Polen, se Barwice
 Bärwalde, Boxberg/O.L. – en ort i kommunen  Boxberg/O.L. i Sachsen
 Bärwalde, Niederer Fläming – en ort i kommunen Niederer Fläming i Brandenburg
 Bärwalde, Radeburg – en stadsdel i Radeburg, Sachsen